Блэк-Рок, Блэкрок, Блэк-Рокс (, ) — англоязычный топоним.

Топоним

Австралия 
  — пригород Мельбурна.
  — поселение в Южной Австралии.

Ирландия 
 Блэкрок — пригород Дублина.
 Блэкрок — железнодорожная станция в этом пригороде.
  — колледж в этом пригороде.
 Блэкрок — деревня в графстве Лаут.
  — деревня, пригород Корка.
 Замок Блэкрок — местная достопримечательность.
 Гора Блэк Рок — вершина в горной системе Блэкстейрс.

Канада 
  — гора в Альберте.
  — гора в Альберте и Британской Колумбии.

США 
  — город в Арканзасе.
  — парк штата в Коннектикуте.
  — нейборхуд Бриджпорта, Коннектикут.
 Блэк-Рок — пустыня в Неваде.
  — лес в штате Нью-Йорк.
  — нейборхуд Буффало, штат Нью-Йорк.
  — неинкорпорированная коммуна и статистически обособленная местность в Нью-Мексико.
  — близлежащий аэропорт.
  — плотина на реке Скулкилл, Пенсильвания.
 Блэк-Рок — невключённая территория в округе Полк штата Орегон.

Другие страны 
 Кала-Патхар () — горная вершина в системе Гималаев.

Составные топонимы 
  — парк штата в Джорджии, США.
 Блэк-Рок-Дезерт — вулкан в Юте, США.

Организации, компании 
 BlackRock — международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США.
 Black Rock Studio — студия-разработчик компьютерных игр со штаб-квартирой в Брайтоне, Великобритания.

Другие значения 
 «Чёрная скала» — прозвище здания , Нью-Йорк, США.
 «Чёрная скала» — название четвёртого уровня видеоигры Lost: The Mobile Game (2007).
  — пьеса (1996) .
  — экранизация 1997 года.
  — триллер 2012 года.
 «Чёрная скала» — парусное судно середины XIX века, находящееся глубоко в джунглях острова, на который попали герои телесериала «Остаться в живых» — см. ст. Mythology of Lost: The Black Rock 
  — музыкальный альбом (2010) Джо Бонамассы

См. также 

 Блэк — распространённая английская фамилия
 Рок — разные значения
 Чёрная гора, Чёрные горы — разные значения
 Чёрный камень — разные значения
  () и  () — топонимы
 , Блэк-Маунтин () — название многочисленных гор
 Блэкстон () — фамилия и топоним
 Black Rock Shooter — OVA 2010 года
  — музыкальный альбом (2009) группы The Black Keys

«Цветные скалы»:
 Уайт-Рок ()
 Ред-Рок ()
  ()